Greenstreet ist Name von 
 Sydney Greenstreet (1879–1954; eigentlich Sydney Hughes Greenstreet), britischer Filmschauspieler

Greenstreet bezeichnet 
 Greenstreet (Neuseeland), Ort in Neuseeland